El Guayabal kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Guayabal, Ázua, kommun, Ázua,

Mexiko 

 El Guayabal, San Rafael, 
 El Guayabal, Chiapas, 
 El Guayabal, Zacualpan,